Джонс, Ким:
  (род. 1958) — американская бегунья на длинные дистанции.
  (род. 1944) — американский художник.